Fortezza Medicea ("Fortaleza Medicea" en lengua italiana) es la denominación de las fortalezas construidas por los Medici en distintas localidades del centro de Italia (la Toscana y su entorno) entre los siglos XVI y XVII. Algunas de ellas fueron reformas de construcciones anteriores. Mientras que las primeras son castillos de aspecto medieval, en la mayor parte de las posteriores se siguió la denominada "traza italiana", característica de las nuevas fortificaciones de la Edad Moderna, que respondían al desafío que suponía el uso de la artillería en los asedios.

Para Lorenzo el Magnífico se construyeron al menos dos: la de Volterra (Volterra), ampliada en 1475 sobre una construcción preexistente; y la Fortezza Medicea di Poggio Imperiale, en Poggibonsi, entre 1488 y 1511.

Para Cosme I se construyeron al menos cinco:
 Fortezza Medicea (Arezzo), en Arezzo, entre 1538 y 1560.
 Fortezza di Girifalco o Fortezza Medicea (Crotona), en Cortona, en 1556.
 Fortezza Medicea di San Martino en San Piero a Sieve, en 1569.
 Fortezza Medicea (Siena), en Siena, entre 1561 y 1563.
 Castello di Piombino ("Castillo de Piombino") o Fortezza Medicea (Piombino), en Piombino, construcción anterior ampliada y fortificada entre 1552 y 1557.

Para Francisco I se construyó la Bastione Fortezza o Fortezza Medicea (Grosseto), en Grosseto, entre 1565 y 1593.

Castillos de Italia
Casa de Médici
Arquitectura de Italia del siglo XVI
Arquitectura de Italia del siglo XVII